Бузино́ва ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України

 Бузинова вулиця — вулиця у місті Київ.
 Бузинова вулиця — вулиця у місті Львів.

Вулиці